Сан-Паоло-ди-Чивитате () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Фоджа.

Население составляет 6072 человека (2008 г.), плотность населения составляет 67 чел./км². Занимает площадь 91 км². Почтовый индекс — 71010. Телефонный код — 0882.

Покровителями коммуны почитаются Sant’Antonio di Padova, празднование 13 июня, и святой апостол Павел.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sanpaolodicivitate.fg.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики